Цюрихский новогодний марафон () — марафон, проводящийся в Цюрихе каждый год 1 января, начиная с 2005 года. Старт происходит ровно в полночь, ровно в начале Нового года. Старт и финиш расположен в городе Шлирене недалеко от Цюриха. Трасса состоит из четырёх кругов вдоль реки Лиммат. Длина 1 круга — 10,55 км. Кроме непосредственно марафона, есть также полумарафон (два круга), 10 км (один круг), а также марафонская эстафета. Старт и финиш всех дистанций марафона находится внутри спортивного зала. Участники проходят через спортивный зал после каждого круга. Контрольное время 5 часов, которое может быть увеличено в случае плохих погодных условий (снег, лёд). Член AIMS.

Победители

Марафон

Полумарафон 
 в 2013 году: 18,052 километров.

10 километров 
 в 2013 году: 12,016 километров.
 с 2010 до 2012 года: четверть марафона (10,549 километров).
 в 2006 году: 12,234 километра.

Другие дистанции

Количество участников

Все дистанции

Марафон

Полумарафон

10 километров 
 в 2013 году: 12,016 километров.
 с 2010 до 2012 года: четверть марафона (10,549 километров).
 в 2006 году: 12,234 километра.

5,980 километров

4,2195 километров

Самые быстрые результаты

Марафон

Полумарафон

10 километров

См. также 
 Московский новогодний марафон

Ссылки 
 Официальный сайт
 Report and results 2013 on the AIMS web site

Международные спортивные соревнования в Цюрихе
Марафоны Швейцарии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года
Новогодние мероприятия
События 1 января
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швейцарии